O Torneo Competencia e a Copa Competencia foram competições de futebol consideradas de primeira divisão organizado pela Asociación Uruguaya de Fútbol, sendo o primeiro na Era amadora e o segundo na Era profissional.

Copa Competencia 

Foi um campeonato de forma descontínua entre 1900 e 1923 onde o campeão da Copa tinha o direito de disputar a Cup Tie Competition contra uma equipe da Argentina vencedora da Copa de Competencia Jockey Club.

Títulos por equipe

Torneo Competencia 

Foi um campeonato de forma descontínua entre 1934 e 1990 onde era disputado durante os primeiros meses do ano e servia como preparação para o Campeonato Uruguaio - 1ª Divisão.

Títulos por equipe

Ligações externas 
 
 
 
 

Competições de futebol do Uruguai